Mỹ Phú (An Giang)
 Mỹ Phú (Long An)
 Mỹ Phú (Đồng Tháp)